Manggarai steht für:

 Manggarai, indonesischer Regierungsbezirk auf Flores
 Manggarai (Ethnie), Ethnie auf Flores
 Manggarai (Sprache), Sprache der gleichnamigen Ethnie